Emil Olsson kan syfta på:

 Emil Olsson (1890–1964), konstnär
 Emil Olsson (1883–1952), kommunalpolitiker i Malmö
 Emil Olsson i Kyrkebol (1847–1933), riksdagsman

Se även 
Emil Olson (1876–1937), professor i nordiska språk vid Lunds universitet